Jakob Grimholm (ur. 15 sierpnia 1986 w Örnsköldsvik) – szwedzki skoczek narciarski, zawodnik klubu IF Friska Viljor. Wielokrotny medalista mistrzostw kraju.

W marcu 2002 zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, zajmując 70. miejsce w Vikersund. Pierwsze punkty punkty tego cyklu zdobył 28 grudnia 2004 w Engelbergu, zajmując 19. miejsce. Najwyższą pozycją Grimholma w Pucharze Kontynentalnym było 8. miejsce z 4 grudnia 2005 w Rovaniemi.

4 lutego 2006 zadebiutował w zawodach Pucharu Świata podczas konkursu w Willingen. Zajął tam 44. miejsce.

Jest wielokrotnym medalistą mistrzostw kraju (zarówno indywidualnie, jak i drużynowo).

Jego brat, Isak Grimholm, również jest skoczkiem narciarskim.

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich

Indywidualnie

Starty J. Grimholma na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Starty J. Grimholma na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Starty J. Grimholma na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Szwedzcy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1986
Ludzie urodzeni w Örnsköldsviku